Il doppio del torneo di tennis Toray Pan Pacific Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Bettina Bunge e Steffi Graf che hanno battuto in finale Katerina Maleeva e Manuela Maleeva 6-1, 6-7(4), 6-2.

Teste di serie 

 Bettina Bunge /  Steffi Graf (Campionesse)
 Candy Reynolds /  Catherine Tanvier (primo turno)

 Anne Hobbs /  Robin White (semifinali)
 Katerina Maleeva /  Manuela Maleeva (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Toray Pan Pacific Open 1986